A Paróquia Nossa Senhora do Carmo (São Carlos) está localizada no bairro Tijuco Preto, no município de São Carlos.

História 
A Paróquia Nossa Senhora do Carmo, foi criada em 18 de março de 1972. Foi desmembrada da Catedral e a padroeira escolhida foi Nossa Senhora do Carmo.

Ver também 
 Paróquias da Diocese de São Carlos

Ligações externas 
 

Carmo, Nossa Senhora, Paroquia
Nossa Senhora Carmo
Atrações turísticas de São Carlos (São Paulo)
Templos católicos romanos